Osoby o tym nazwisku:
 Adelaide Ristori – włoska aktorka
 Giovanni Alberto Ristori – włoski kompozytor, organista i klawesynista